Аллсвенскан 1984 () — 60-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 14 апреля и закончился 3 ноября 1984 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1984 
Швеция
Спорт в Швеции в 1984 году